Le nom commun dosseret peut désigner :
 la partie verticale d'un dais qui surmontait le trône d'un roi ;
 un mur contrefort (situé à l'intérieur) ou pilastre saillant intérieur servant de naissance à un arc-doubleau, en architecture ;
 les deux parties verticales formant avec la partie horizontale supérieure (linteau) l’encadrement d’une baie, dont les éléments constitutifs sont le pied-droit ou jambage. Le dosseret offre en général des surfaces planes mais peut recevoir des contours profilés ;
 un panneau vertical disposé en fond arrière d'une paillasse de cuisine, ou de laboratoire ;
 un piédestal massif (acrotère) soutenant des ornements dans une balustrade classique ;
 une partie de mur dépassant des combles et pouvant servir de support à une souche de cheminée. Ce mur terminé par un dosseret peut être un mur pignon en bout de corps de bâtiment, un mur de refend transversal découvert sur lequel la toiture s'adosse (comme au milieu d'un pavillon, l'adossement sur le mur mitoyen séparateur en deux logis). Le dosseret peut être à redents ;
 un mur dosseret est un mur rapporté doublant un autre mur pour le renforcer lorsqu'il « déverse » (basculement hors de l'aplomb), lorsqu'il subit un « bouclage » (flambage, prise de ventre dans le plan vertical).

Voir aussi

Articles connexes 
 Glossaire de l'architecture

Façade
Mur